A Little Night Music – amerykański musical z 1973 roku z muzyką Stephena Sodenheima i librettem Hugh Wheelera
 Mała nocna muzyka (tytuł oryginalny A Little Night Music) – amerykańsko-niemiecko-austriacki film muzyczny z 1977 będący adaptacją musicalu